Konstantin IV. ist der Name folgender Personen:

 Konstantin IV. (Byzanz) (um 650–685), byzantinischer Kaiser
 Konstantin IV. (Armenien) (um 1300–1344), König von Kleinarmenien